Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 7 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт гонки запланирован на 09:30 по местному времени (UTC+8), а второй на 14:30. Время начала попыток было изменено из-за переноса с 6 на 7 февраля мужского скоростного спуска. Каждая команда могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Женщины 19-й разыграли медали в гигантском слаломе на Олимпийских играх, дисциплина дебютировала в программе Игр в 1952 году в Осло.

Олимпийской чемпионкой 2018 года являлась американка Микаэла Шиффрин, которая квалифицировалась для участия в Играх 2022 года. Шиффрин сошла в первой попытке, для неё это первый в карьере сход на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Золото завоевала 29-летняя шведка Сара Хектор, которая в этой дисциплине была лидером Кубка мира перед началом Олимпийских игр. Для шведок это вторая в истории победа в гигантском слаломе на Олимпийских играх, в 1992 году первой стала Пернилла Виберг Серебро завоевала бронзовый призёр Игр 2018 года в этой дисциплине Федерика Бриньоне. Третье место заняла чемпионка мира 2021 года в этом виде Лара Гут-Бехрами, последний раз представительница Швейцарии была призёром в гигантском слаломе на Олимпийских играх в 2002 году, когда третьей стала Соня Неф.

Кроме Шиффрин ещё несколько фавориток выступили неудачно. Чемпионка мира в гигантском слаломе 2013 и 2017 годов Тесса Уорли не финишировала во второй попытке, чемпионка мира 2019 года Петра Вльгова слабо выступила в обеих попытках и заняла в итоге только 14-е место. Многократный призёр этапов Кубка мира в этой дисциплине Марта Бассино сошла в первой попытке, как и Шиффрин.

Сара Шлепер выступила на своих шестых Олимпийских играх, она дебютировала в 1998 году.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Горные лыжи на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)